«Иезавель» () — кинофильм режиссёра Уильяма Уайлера по одноимённой пьесе Оуэна Дэвиса. Премьера состоялась 10 марта 1938 года. В 2009 году лента была включена в Национальный реестр фильмов.

Сюжет 
Начало 1850-х годов, предвоенный Новый Орлеан. Избалованная, волевая красавица Джули Марсден помолвлена с банкиром Престоном Диллардом. В отместку за отказ Преса сопровождать её в модный магазин, она заказывает ярко-красное платье для бала, где все незамужние женщины должны быть в белом. После бала Прес расторгает помолвку и уезжает по делам на Север. Через год Прес возвращается, чтобы предупредить власти о надвигающейся эпидемии жёлтой лихорадки. Джули умоляет простить её, но вместо этого Прес знакомит её со своей женой Эми…

В ролях 

 Бетт Дейвис — Джули Марсден
 Генри Фонда — Престон Диллард
 Джордж Брент — Бак Кэнтрелл
 Дональд Крисп — доктор Ливингстоун
 Фэй Бейнтер — тётя Белль Мэсси
 Маргарет Линдси — Эми Брэдфорд Диллард
 Ричард Кромвель — Тед Диллард
 Генри О’Нил — генерал Теофолус Богардус
 Спринг Байинтон — миссис Кендрик
 Джон Лител — Жан Лакур
 Эдди «Рочестер» Андерсон — Большая Летучая Мышь
В титрах не указаны
 Тереза Харрис — Зетта
 Чарльз Миддлтон — офицер

Награды и номинации 
 1938 — участие в основной конкурсной программе Венецианского кинофестиваля, где фильм был удостоен специальной рекомендации за выдающийся художественный вклад (Уильям Уайлер).
 1938 — попадание в десятку лучших фильмов года по версии Национального совета кинокритиков США.
 1939 — две премии «Оскар» за лучшую женскую роль (Бетт Дейвис) и лучшую женскую роль второго плана (Фэй Бейнтер), а также три номинации: лучший фильм, лучшая операторская работа (Эрнест Хэллер), лучшая музыка (Макс Стайнер).

Критика 
В своих отзывах критики восхищались прежде всего игрой Дейвис, отмечая при этом неубедительность сценария, особенно в финале. Советский киновед Валентина Колодяжная писала, что благодаря своему искусству актриса сумела придать своему персонажу такие черты, на которые в сценарии даже ничего не намекало:

Факты 
 Лучшие ключевые моменты фильма решены без слов или почти без них.
 Мощный актёр Генри Фонда в этой ленте смотрится несколько «бледно». Это связано с тем, что эпизоды с его участием снимались наспех, так как актёр торопился в Нью-Йорк, где его жена в это время рожала первенца, Джейн.

Примечания

Литература

Ссылки 

Фильмы США 1938 года
Фильмы Уильяма Уайлера
Фильмы-драмы США
Национальный реестр фильмов
Экранизации пьес США
Фильмы Warner Bros.
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» 1930-х годов